Der President’s Cup 2000 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. September 2000 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Gelsor Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Nicolas Kiefer, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der an Position zwei gesetzte Russe Marat Safin bereits seinen sechsten Titel der Saison und damit den siebten seiner Karriere.
Im Doppel gewannen die beiden US-Amerikaner Justin Gimelstob und Scott Humphries. Sie traten damit die Nachfolge des Usbeken Oleg Ogorodov und Marc Rosset aus der Schweiz an. Ogorodov scheiterte dieses Jahr mit seinem Sargis Sargsian bereits in der ersten Runde. Für die beiden US-Amerikaner war es der erste gemeinsame Titel, beide konnten aber mit jeweils anderen Partnern bereits einen Titel in der Saison feiern. Es war Gimelstobs neunter Doppelerfolg seiner Karriere, für Humphries der zweite.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 475.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Taschkent